Guibourg Delamotte, maître de conférence et chercheuse française, spécialiste de l'Asie et du Japon
Étienne Guibourg (c.1610-1686), prêtre catholique et occultiste français.
 Georges Guibourg (1891-1970), chanteur, chansonnier, comédien et écrivain français.
Patronyme français